Belgium
Muizen, résztelepülés Limburg tartomány Hasselt járásában
Muizen, település a mecheleni járásban